Guadalupe Victoria es el nombre con el que se conoce al primer presidente de México, José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. Igualmente puede referirse a los siguientes lugares en México:

Divisiones administrativas

Baja California 
Guadalupe Victoria, localidad del municipio de Mexicali.

Durango 
Municipio de Guadalupe Victoria (Durango) municipio del estado de Durango;
Guadalupe Victoria (Durango) localidad del estado de Durango, cabecera del municipio anterior.

Puebla 
Municipio de Guadalupe Victoria (Puebla) municipio del estado de Puebla;
Guadalupe Victoria (Puebla) localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior.

Aeropuertos 
Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria en la ciudad de Durango, México